Потаповская — значения

 Потаповская (приток Ильяка)
 Потаповская (приток Ольшанки)
 Потаповская (станица) на Дону
 Потаповская — деревня, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область